La frase Un giorno in pretura può riferirsi a:

Un giorno in pretura – film del 1953 diretto da Steno
Un giorno in pretura – programma televisivo di Rai 3
Un giorno in pretura – album di Benito Urgu del 1989